23-я бригада:

Танковые бригады
 23-я танковая бригада
 23-я гвардейская танковая бригада

Мотострелковые/механизированные бригады
 23-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада (2009—2016)

Прочие
 23-я моторизированная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 23-я бригада альпийских стрелков — армейский спецназ Германии; состав: 3 горнострелковых батальона, горноартиллерийский батальон, 2 горнотанковых роты, рота резерва, рота обеспечения и рота по обучению и применению животных.
 23-я отдельная бригада охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины